Forsby kan syfta på:

Sverige 
 Forsby, Gävle kommun – en tätort i Gävle kommun
 Forsby, Klippans kommun – en småort i Klippans kommun
 Forsby, Björklinge – en by i Björklinge socken, Uppsala kommun
 Forsby, Knivsta - en herrgård i Knivsta socken och kommun
 Forsby, Enköpings kommun – en by i Fjärdhundra socken, Enköpings kommun
 Forsby, Österåker – en herrgård i Österåkers socken i Vingåkers kommun
 Forsby kalkbrott – ett kalkbrott i Österåkers socken i Vingåkers kommun
 Forsby socken – en socken i Västergötland i Kåkinds härad
 Forsby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län
 Forsby församling – en tidigare församling i Skara stift i Skövde kommun
 Forsby kyrka – en kyrka i Skövde kommun
 Forsby (naturreservat) – ett naturreservat i Västerviks kommun

Finland 
 Forsby, Kumo – en by i Kumo stad
 Forsby, Lovisa stad – en by i Lovisa stad i Finland
 Forsby, Nykarleby stad – en by i Nykarleby stad i Finland
 Forsby, Pedersöre kommun – en by i Pedersöre kommun i Finland
 Forsby, Pojo kommun – en by i Pojo kommun, Nyland
 Forsby, Helsingfors stad – en stadsdel i Helsingfors i Finland